Э́ннабл () — английская фамилия.

 Эннабл, Грэм (род. 1970) — американский мультипликатор и режиссёр.
 Эннабл, Дейв (род. 1979) — американский актёр.
 Эннабл, Одетт (род. 1985) — американская актриса.